Best Of – album Andrei Berg
 Best Of – album Vanilla Ninja
 Best Of – album Milk Inc.
 Best Of  – album Tokio Hotel

Zobacz też 
 The Best Of (ujednoznacznienie)